Ulica Śląska w Częstochowie
 Ulica Śląska w Gdyni
 Ulica Śląska w Łodzi
 Ulica Śląska w Szczecinie

Śląska